

Politiek
 Bondsraad (Duitsland), vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen op federaal niveau
 Bondsraad (Oostenrijk), hogerhuis van het Oostenrijkse parlement
 Bondsraad (Zwitserland), regering van Zwitserland, in gezamenlijkheid tevens regeringsleider en staatshoofd

In het Duits spreekt men van Bundesrat.

Verenigingen
De naam bondsraad wordt ook wel gebruikt voor het hoogste orgaan bij verenigingen die zich een bond noemen. Onder andere de Consumentenbond en de FNV Bondgenoten hebben een Bondsraad, zie Bondsraad (organisaties)

Zie ook
Bondskanselier (doorverwijspagina)
Bondspresident (doorverwijspagina)